Hotell Moskva kan syfta på:

Hotell Moskva (Moskva) –  ett hotell i centrum av Moskva
Hotell Moskva (Sankt Petersburg) – ett hotell i Sankt Petersburg